Die Nordea Nordic Light Open 2007 waren ein Damen-Tennisturnier in Stockholm. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 30. Juli bis 5. August 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Agnieszka Radwańska gegen Wera Duschewina mit 6:1 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual die Paarung Chan Chin-wei / Tetjana Luschanska mit 6:1, 5:7 und 10:6.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Stockholm